Зейдлиц-Курцбах () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зейдлиц-Курцбах, Вальтер фон (1888—1976) — немецкий военный деятель, генерал артиллерии (с 1 июня 1942).
 Зейдлиц-Курцбах, Фридрих Вильгельм фон (1721—1773) — прусский военачальник, командующий кавалерией армии Фридриха Великого.